Dellwo ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Dellwo (* 1951), deutscher ehemaliger Terrorist der Rote Armee Fraktion
 Karl-Heinz Dellwo (* 1952), deutscher ehemaliger Terrorist der Rote Armee Fraktion
 Volker Dellwo (* ?), deutsch-schweizerischer Professor für Phonetik

Fiktive Person:
 Friedrich Dellwo, Frankfurter Hauptkommissar der Krimireihe Tatort, siehe Dellwo und Sänger

Siehe auch:
 Delvau
 Delvaux